Теремец — название населённых пунктов в России:

 Теремец — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Теремец — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Теремец — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Теремец — деревня в Белёвском районе Тульской области.